Dósai István (1922–?) labdarúgó, kapus (WMFC Csepel)
 Dósai István (1926–1991) a Hungarofilm igazgatója